Хамза́х Хамда́ни (); (8 октября 1953, Сабак-Бернам, Селангор) – малайзийский писатель, редактор и составитель книг.

Краткая биография
В 1976 г. окончил Университет Малайя. С 1977 г. по 2005 г. работал в  Совете по языку и литературе на различных должностях, в том числе в качестве руководителя отдела теории и литературной критики (1977-2001), а также директора отделения Совета на Сараваке (2002-2005). Принимал активное участие в деятельности  Национального союза писателей Малайзии, в  1979-1982 был его генеральным секретарем. С 1982 г. входит в руководящий совет  Национальной федерации союзов писателей Малайзии, в том числе с 1992 г. в качестве первого секретаря . В основном известен как составитель и редактор поэтических и прозаических сборников, которые выпускает Совет по языку и литературе. Однако и сам пишет стихи, рассказы, эссе, книги для детей. Выступает на научных семинарах в стране и за рубежом, является автором разделов многих литературоведческих книг, входит в состав различных жюри по присуждению литературных премий.

Награды
Премия за лучшее эссе, опубликованное в журнале «Деван Састра» (1978)
Литературная премия Саравака (2017)

Публикации 
 Renungan Borneo: diari seribu seratus hari (Воспоминания о Сараваке: дневник 1001 дня). Kuala Lumpur: Gapeniaga Sdn. Bhd., 2012. ISBN  9789834457815, 908 pp.
 Hikayat Ken Tambuhan. Siri hikayat klasik (Хикаят Кен Тамбухан. Серия классических хикаятов). Kuala Lumpur: F.R. Ventures, 2008.
Hikayat Abdullah (Хикаят Абдуллах). Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors, 2007.
Pertumbuhan dan perkembangan sastera Melayu di Sarawak (Развитие малайской литературы на Сараваке). Kuala Lumpur: DBP, 2004.
Kesusasteraan Islam: konsep, prinsip dan pengembangannya (Исламская литература: концепция, принципы и развитие). Kuala Lumpur:  DBP, 2003.
Tun Kudu Heroine of Malacca. Kuala Lumpur: P.T.Gedung Ilmu, 1991.
Tun Perak: warrior of Malacca. Kuala Lumpur: P. T. Gedung Ilmu, 1991.
Tun Fatimah Heroine of Malacca. Kuala Lumpur: P.T.Gedung Ilmu, 1991.
 Sifat-sifat Dan Tanggungjawab Wartawan (Характер и ответственность журналиста). Kuala Lumpur:  DBP, 1988.
 Pemikiran sastera nusantara (Размышления о литературе Нусантары). Kuala Lumpur: DBP, 1988.
Media massa dan peranannya di Malaysia (Масс-медиа и ее роль в Малайзии). Kuala Lumpur: DBP, 1982.
 Pahlawan Sarawak: Datuk Petinggi Ali. Siri pejuang negara (Герой Саравака: Датук Петингги Али. Серия героев страны). Petaling Jaya: Uni-Text, 1982.
 Pahlawan Naning: Dol Said. Siri pejuang negara (Герой Нанинга: Дол Саид. Серия героев страны). Petaling Jaya: Uni-Text, 1982.
Pantai. Kumpulan cerpen (Берег. Сборник рассказов). Kuala Lumpur: DBP, 1979. 
Datuk Maharaja Lela. Kembara pahlawan dan serikandi tanah air (Датук Махараджа Лела. Приключения героя родины). Petaling Jaya: Uni-Text, 1977.

Составление и редактирование
(ред.) Sastera wadah integrasi budaya : kumpulan kertas kerja. Editor : Hamzah Hamdani, Abang Haliman Abang. Kuala Lumpur: DBP, 2006.
(сост.) Ratib 1000 syair: sebuah antologi puisi. Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani, Marzuki Ali. Kuala Lumpur: Gapena, 2005.
 Biografi penulis Sabah. Penyelenggara, Hamzah Hamdani ... [et al.]. Kota Kinabalu: Dewan Bahasa dan Pustaka cawangan Sabah, 2004.
(сост.) Perkembangan Bahasa Melayu di Sarawak. Penyelenggara Hamzah Hamdani, Assmah Haji Osman.,Seminar Perkembangan Bahasa Melayu di Sarawak. Kuala Lumpur: DBP, 2003.
(ред.) Bahasa Melayu di Sarawak: sejarah, perkembangan dan masa depan. Editor Hamzah Hamdani, Jeniri Amir. Kuala Lumpur: DBP, 2003.
(ред.) Pelagus: antologi sastera Sarawak, jilid I. Editor Hamzah Hamdani, Abang Haliman Abang Julai. Kuala Lumpur: DBP, 2003.
(сост.) Riak Kabus Danau Maninjau: antologi cerpen Perkampungan Penulis GAPENA 1995. Penyelenggara Hamzah Hamdani, Abdullah Hussain. Kuala Lumpur: GAPENA, 1999.
(ред.) The Changing Tide: the best Malaysian short stories. Edited by Hamzah Hamdani, Fatini Yaacob. Kuala Lumpur: DBP, 1997.
(сост.) Di bawah bayang kemboja: antologi cerpen pilihan lima penulis. Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1995.
 (сост.) Wajah sastera Sarawak (sebuah kumpulan esei). Penylenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1988.
(сост.) Konsep dan pendekatan sastera Penyelenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1988.
 (сост.) Bumiku oh bumiku: antologi drama pentas. Penyelenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1987.
 (сост.) Antara dua kepercayaan. Penyelenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1985.
 (сост.) Sematan: antologi karya peserta hari puisi nasional kesembilan. Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani. Kuching: Gabungan Persatuan Penulis Sarawak, 1985.
 (сост.) Membawa harapan: Antologi cerpen. Diselenggarkan oleh Ismail Ahmad; Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1985.
 (сост.) Surat dari pulau. Antologi cerpen bengkel penulisan kreatif wilayah Sabah dan Sarawak. Penyelenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1985.
 (сост.) Media massa dan peranannya di Malaysia [kertas kerja]. Penyusun Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1982.
 (сост.) Novel-novel Malaysia dalam kritikan.  Penyelenggara Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1982.
Tinta Pena: antologi karya sastera anggota Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981.
 (сост.) Sebuah lukisan: antologi cerpen. Diselenggarakan oleh Ismail Ahmad dan Hamzah Hamdani,1981.
 (сост.) Rumpun hijau : (antologi 20 cerpen pilihan) / diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1980.
 (сост.) Penulisan kreatif (kumpulan esei ceramah). Diselenggarakan oleh Ayob Yamin dan Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1980.
 (сост.) Rumah baru: antologi cerpen pilihan lima penulis. Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani. Kuala Lumpur: DBP, 1979.

Примечания 

Писатели Малайзии
Редакторы Малайзии